Морис може да се отнася за:
 Хора
 Морис (1923-2001), белгийски автор на комикси
 Бени Морис (р. 1948), израелски историк
 Майкъл Морис (1914-1999), ирландски спортен функционер
 Матиас Морис (р. 1987), германски футболист
 Робърт Морис, няколко души с това име
 Уилям Морис (1834-1896), английски дизайнер
 Чарлз У. Морис (1901-1979), американски философ

 Окръзи в Съединените щати
 Морис (окръг, Канзас)
 Морис (окръг, Ню Джърси)
 Морис (окръг, Тексас)

 Други
 Морис (марка), марка автомобили
 Морис (река), река в Съединените щати